Hieronder staan de uitslagen van het vrouwentoernooi van de Wereldkampioenschappen badminton 2010 in Parijs. Het toernooi werd gewonnen door de als zevende geplaatste Chinees Wang Lin, zij versloeg in de finale haar landgenoot Wang Xin (21-11, 19-21, 21-13)

Plaatsingslijst 

1 Walk over in verband met blessure.

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste wedstrijden

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

2010